The Coup – gruppo musicale political hip hop statunitense
 Coup – singolo dei 23 Skidoo del 1984
 Coup – album dei The New Regime del 2008